Айла Ланг Фишър () е австралийска актриса.

Биография 
Айла Фишър е родена на 3 февруари 1976 г. в Маскат, Оман, в семейство на шотландци. На шестгодишна възраст се преселва в Австралия. Живее в Лос Анджелис, САЩ.

Филмография

Кино

Външни препратки 

 

Шотландски актьори и актриси
Австралийски актьори и актриси
Родени в Маскат